Imilik bezeichnet:
 Imilik (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Imilik (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Imilik (Fluss), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Imilik (Insel, Eqqiligaarteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imilik (Insel, Uingaleq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imilik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Imilik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imilik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland